Das PartyPoker World Pool Masters 2013 war die 21. Auflage eines seit 1993 jährlich ausgetragenen Poolbillardturniers. Es wurde vom 25. bis 27. Oktober 2013 im Metrodome in Barnsley, England ausgetragen. Veranstalter des Turniers war Matchroom Sport, Hauptsponsor war PartyPoker.net.

Titelverteidiger war der Pole Karol Skowerski, der bereits im Achtelfinale gegen Chris Melling mit 3:8 verlor.
Turniersieger wurde der Niederländer Niels Feijen, der im Finale gegen den Engländer Darren Appleton mit 8:6 gewann.

Modus 
Wie bereits bei den World Pool Masters vor 2010 nahmen 16 Spieler teil. Diese spielten im KO-System gegeneinander.
Gespielt wurde in der Disziplin 9-Ball.
Insgesamt wurden 66.000 US-$ Preisgeld verspielt, der Sieger erhielt davon 20.000 US-$.

Turnierverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
World Pool Masters auf Matchroompool.com

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Barnsley